Prix de l'Académie du Japon peut faire référence à : 
 Prix impérial de l'Académie japonaise, prix décerné par l'Académie japonaise des sciences à des personnes non membres en reconnaissance de leurs réalisations académiques exceptionnelles. 
 Prix de l'Académie japonaise des sciences, un prix de l'Académie japonaise des sciences en reconnaissance de ses réalisations académiques exceptionnelles. 
 , prix de l’association Nippon Academy-Sho pour des réalisations dans le domaine du film, équivalents japonais des Oscars américains ou des César français.

Distinction au Japon